Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2009 war die 21. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 14. August im Dariush Grand Hotel auf der Insel Kish im Süden des Iran statt. Zuletzt war der Wettbewerb 2007 ausgetragen worden.

Der Thailänder Noppon Saengkham gewann das Turnier knapp mit 9:8 gegen den Lokalmatador Soheil Vahedi im Finale. Der U21-Weltmeister war gleichzeitig für die Main-Tour-Saison 2010/11 qualifiziert.

Modus 
42 Spieler nahmen an der U21-Weltmeisterschaft teil. In 8 Gruppen zu 6 Spielern spielten sie im Round-Robin-Modus die Teilnehmer des Hauptturniers aus. Jeweils die ersten 4 jeder Gruppe waren qualifiziert. 32 Spieler trugen dann ein Ausscheidungsturnier aus, aus dem der Weltmeister hervorging.

Hauptturnier

Quellen 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier im Iran
Hormozgan